Сэмюэл Генри Джон Уортингтон (; род. 2 августа 1976 года) — австралийский актёр. Всемирную известность приобрёл благодаря главным ролям в фильмах «Аватар», «Битва титанов» и его продолжения «Гнев титанов», «Терминатор: Да придёт спаситель», «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «На грани» и «По соображениям совести».

Биография 
Сэм Уортингтон родился 2 августа 1976 года в Годалминге, графство Суррей (Англия). Вырос и долгое время жил в Австралии. Актёрскому мастерству обучался в Национальном институте драматического искусства (NIDA) в Сиднее.

До 2006 года Сэм был известен в основном по ролям в телесериалах Австралии. После 2002 года снялся в нескольких эпизодических ролях голливудских фильмов («Война Харта», «Великий рейд»). В 2006 году Уортингтон пробовался на роль Джеймса Бонда в фильме «Казино „Рояль“».

В 2007 году после проб получил главную роль Джейка Салли в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар», которая принесла ему мировую известность. По рекомендации Кэмерона сыграл Маркуса Райта в фильме «Терминатор: Да придёт спаситель». Исполнил роль Персея в блокбастере «Битва титанов» 2010 года.

Уортингтон озвучивал Алекса Мэйсона, главного протагониста игр «Call of Duty: Black Ops» в 2010 году и «Call of Duty: Black Ops II» в 2012 году. В 2011 году, совместно с Джона Хиллом, Сэм снялся в предрелизном рекламном ролике игры «Call of Duty: Modern Warfare 3».

В 2015 году Сэм появился в роли Гая Коттера, друга и земляка погибшего Роба Холла, начальника новозеландской экспедиции «Консультанты по приключениям», в фильме «Эверест», рассказывающем о нашумевшем восхождении на гору Джомолунгма в 1996 году, закончившемся катастрофой. В ленте его герой ведёт переговоры по радиосвязи из базового лагеря с Робом Холлом, застрявшим на склоне у вершины.

Личная жизнь 
В период с 2005 по 2008 годы Сэм встречался с Мейв Дирмоди, а с 2009 по 2011 год — со стилистом Натали Марк.

С 28 декабря 2014 года Сэмюэл женат на модели Ларе Бингл (род. 22 июня 1987 года), с которой встречался год до их свадьбы. У супругов три сына — Рокет Зот Уортингтон (род. 24 марта 2015 года), Рэйсер Уортингтон (род. октябрь 2016) и Ривер Уортингтон (род. март 2020).

Фильмография

Награды и премии 
 В 2010 году на 36-й церемонии награждения премией «Сатурн» Уортингтон стал лауреатом в номинации «Лучший киноактёр» (за участие в фильме «Аватар»).
 Номинант российской народной интернет-кинопремии «Жорж» 2010 года.
 Номинант премии канала MTV 2010 года в категориях «Лучший поцелуй» (вместе с Зои Салдана), «Лучший бой» (вместе со Стивеном Лэнгом).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактёры Австралии
Актёры телевидения Австралии
Актёры озвучивания Австралии
Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру
Выпускники Национального института драматического искусства